

Miejscowości  na Ukrainie 
 Szamrajiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie białocerkiewskim
 Szamrajiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie reszetyliwskim
 Szamrajewe – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie błahowiszczenskim

Przypisy